Hoření může být:
 Hoření – redoxní reakce paliva s kyslíkem

geografie
 Hoření Kněžnice – část obce Kněžnice v okrese Jičín
 Hoření Paseky – vesnice v okrese Liberec
 Hoření Starý Dub – vesnice v okrese Liberec
 Hoření Střípek – rybník v okrese Mladá Boleslav
 Hoření Vinice – vesnice v okrese Mělník

příjmení
 Hoření (příjmení)
 Libor Hoření (* 1990) – český podnikatel a filantrop
 Zdeněk Hoření (1930–2021) – český novinář a politik

podobné
 Hořenice (Chbany) – vesnice v okrese Chomutov